Иван Тренев може да се отнася за:
 Иван Тренев (р. 1931), български книгоиздател, романист, поет, художник